Альдеуэла-де-ла-Боведа ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-Чарро.  Занимает площадь 70,65 км². Население — 344 человека (на 2003 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки